LLD steht für:
 Lawinen-Laufzeit-Diode oder IMPATT-Diode, ein Bauelement aus der Mikroelektronik
 Legum-Doctor, im englischen für Doctor of Laws, abgekürzt LL.D.; im deutschen Doktor der Rechtswissenschaften, abgekürzt Dr. jur.

lld steht für:
 Ladinische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache in Norditalien

LLD